Stoff (aus altfranzösisch estoffe ‚Gewebe‘) bezeichnet

 ein aus Textilfasern gewebtes, gewirktes, gestricktes, in Bahnen gerolltes Erzeugnis, siehe Textilie
 eine in chemisch einheitlicher Form vorliegende Materie bestimmter Eigenschaften, siehe Chemischer Stoff
 in der chemischen Verfahrenstechnik in weiteren Sinne Stoffe und Gemische, auch in ihren Aggregatzuständen, siehe Substanz #Naturwissenschaften
 in der Betriebswirtschaft Arbeitsmittel rein stofflicher Natur, siehe Werkstoff
 umgangssprachlich eine illegale Rausch-Droge

 in der Philosophie das Materielle, Dingliche, siehe  Materie (Philosophie)
 die thematische Grundlage von kommunikativen Äußerungen, siehe Stoff (Literatur)
 umgangssprachlich den Unterrichtsstoff, siehe Lehrstoff

 Stoff (Album) ein Studioalbum des Sängers Thomas Godoj

Siehe auch:
 Stof, Stoph
 Materie (Physik); Material, Substanz